Песента Alabama е официалният химн на щата Алабама.

Текстът е написан от Джулия Тътуайлър, а музиката – от Една Гокъл-Гъсън. Песента е одобрена за химн на щата през 1931 г.

Текст 
 Alabama, Alabama,
 We will aye be true to thee,
 From thy Southern shore where groweth,
 By the sea thine orange tree.
 To thy Northern vale where floweth
 Deep and blue thy Tennessee.
 Alabama, Alabama
 We will aye be true to thee!

 Broad the Stream whose name thou bearest;
 Grand thy Bigbee rolls along;
 Fair thy Coosa-Tallapoosa
 Bold thy Warrior, dark and strong.
 Goodlier than the land that Moses
 Climbed lone Nebo's Mount to see
 Alabama, Alabama,
 We will aye be true to thee!

 From thy prairies broad and fertile,
 Where thy snow-white cotton shines.
 To the hills where coal and iron
 Hide in thy exhaustless mines.
 Strong-armed miners--sturdy farmers:
 Loyal hearts what'er we be.
 Alabama, Alabama,
 We will aye be true to thee!

 From the quarries where the marble
 White as that of Paros gleams
 Waiting till thy sculptor's chisel,
 Wake to like thy poet's dream;
 For not only wealth of nature,
 Wealth of mind hast thou to fee.
 Alabama, Alabama,
 We will aye be true to thee!

 Where the perfumed south-wind whispers,
 Thy magnolia groves among,
 Softer than a mother's kisses
 Sweeter than a mother's song;
 Where the golden jasmine trailing,
 Woos the treasure-laden bee,
 Alabama, Alabama,
 We will aye be true to thee!

 Brave and pure thy men and women,
 Better this than corn and wine,
 Make us worthy, God in Heaven,
 Of this goodly land of Thine;
 Hearts as open as our doorways,
 Liberal hands and spirits free,
 Alabama, Alabama,
 We will aye be true to thee!

 Little, little, can I give thee,
 Alabama, mother mine;
 But that little--hand, brain, spirit,
 All I have and am are thine.
 Take, O take the gift and giver.
 Take and serve thyself with me,
 Alabama, Alabama,
 I will aye be true to thee.

Култура на Алабама
Алабама